Dobrá Voda – wieś (obec) na Słowacji, w kraju trnawskim, w powiecie Trnawa
 Dobrá Voda – ruiny gotyckiego zamku nad wsią Dobrá Voda, w powiecie Trnawa
 Dobrá Voda u Českých Budějovic – wieś i gmina w Czechach, w kraju południowoczeskim, w powiecie Czeskie Budziejowice
 Dobrá Voda u Hořic – gmina w Czechach, w kraju hradeckim, w powiecie Jiczyn
 Dobrá Voda u Pelhřimova – stacja kolejowa w miejscowości Dobrá Voda, w kraju Wysoczyna, w Czechach
 Dobrá Voda u Březnice – stacja kolejowa w miejscowości Dobrá Voda, w kraju środkowoczeskim, w Czechach